Massu ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Massu (1908–2002), französischer General
 Nicolás Massú (* 1979), chilenischer Tennisspieler

Massu  ist der Name folgender Orte in Estland:
 Massu (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Massu (Vändra), Ort in der Gemeinde Vändra, Kreis Pärnu